Der 9. Ballon d’Or ( für Goldener Ball) der Zeitschrift France Football zeichnete am 22. Dezember 1964 den Schotten Denis Law von Manchester United als „Europas Fußballer des Jahres“ aus. Der Preis wurde von einer Jury mit Sportjournalisten aus den 21 Mitgliedsverbänden der UEFA verliehen.

Ergebnis

Weblinks 
 European Footballer of the Year („Ballon d'Or“) 1964 Übersicht bei RSSSF.com (englisch)

1964
Preisverleihung 1964
Fußball 1964